est un personnage du manga Saint Seiya. Il s'agit du Chevalier de Bronze de l’Hydre.
Il est l'un des dix chevaliers de bronze présentés au début de la série et fait partie des cent enfants envoyés dans des camps d'entraînement par Mitsumasa Kido.

C'est en Finlande qu'il fut envoyé pour s'entrainer, d'où il revint avec l'armure de bronze de l'Hydre.

Il participa au tournoi galactique organisé par la fondation Kido, durant lequel il fut vaincu par Hyôga, chevalier du Cygne, au premier tour.

À la suite de cet échec, il retournera auprès de son maître afin de parfaire son entrainement.

Il sera de retour lors de la bataille du sanctuaire mais, n'ayant pas la puissance nécessaire pour se dresser contre le Grand Pope et les chevaliers d'or, il se contentera de veiller sur le corps inanimé de Saori Kido aux côtés des autres chevaliers de bronze mineurs (Jabu de la Licorne, Geki de l'Ours, Nachi du Loup et Ban du Lionet).

Apparence physique

Ichi est un garçon efflanqué, pâle, presque maladif et se tenant souvent vouté. Son physique est plutôt atypique: il a des traits grossiers, un nez busqué, un large menton en galoche et ses yeux ont ni iris ni pupilles. Il arbore une coupe iroquoise avec une mèche de cheveux très longue au milieu de son crâne. 
Dans le manga, ses cheveux sont noirs et ses yeux sont blancs, tandis que dans la série animée, sa chevelure est blanche et ses yeux sont entièrement noirs, donnant ainsi l'impression d'orbites vides.

Apparitions

Le tournoi galactique: l'Hydre contre le Cygne

Lors du premier tour du tournoi galactique, Ichi affronte Hyôga, le chevalier du Cygne. 
Face aux menaces de ce dernier, affirmant qu'il est venu dans l'unique but d'éliminer tous ses concurrents, Ichi, goguenard, l'attaque sur ses origines russes.
Dès le début du combat, Ichi fait apparaitre de son poing des griffes empoisonnées  et transperce le bras de Hyôga. Ce dernier lui demande ce qu'il compte faire en attendant que le poison agisse, ce à quoi le chevalier de l'Hydre répond que par solidarité, étant tous deux orphelins, il souhaite abréger ses souffrances et lui porter le coup de grâce. C'est en prononçant ces paroles qu'Ichi plante ses griffes en plein cœur de Hyôga.  Cependant, le chevalier du Cygne gèle ces crochets ainsi que le venin qu'ils contiennent. Ichi lance alors un coup de pied vers le visage de Hyôga et plante de nouvelles griffes sorties de son genou dans la tête de ce dernier. À nouveau, le chevalier du Cygne gèle ces griffes, qui tombent alors au sol. Hyôga riposte enfin et lance son attaque, la poussière de diamant. Le froid qui en émane gèle l'armure de l'Hydre qui se brise en une multitude d'éclats, et blesse grièvement son propriétaire. 
Hyôga du cygne est vainqueur de la manche, et Ichi de l'Hydre est éliminé dès son premier combat.

Technique 
Mellow Poison (Griffes de l'hydre): Ichi fait sortir des griffes empoisonnées des poings ou des genoux de son armure, qui transpercent alors son ennemi. Ces griffes sont capables de transpercer une autre armure. Une fois qu'elles ont atteint leur cible, les griffes se détachent de l'armure de Ichi et restent plantées dans le corps de sa victime. Le poison mortel peu alors faire son effet.
À l'image de la créature mythologique dont elle tire son nom, l'armure de l'Hydre est capable de régénérer autant de griffes qu'elle le désire une fois que les premières ont été arrachées.

Armure 
L'armure de Ichi représente l'Hydre, créature issue de la mythologie grecque aux têtes multiples, ayant la capacité de faire repousser instantanément ces dernières lorsqu'elles viennent à être tranchées.

Voix 
Dans la version originale, Ichi est doublé par Masato Hirano qui fut remplacé par Masaya Onosaka à partir de 2002.

Dans la version française de la série de 1986, Henry Djanik (épisodes 2, 5 et 61), Michel Barbey (épisode 3), Marc François (épisode 7) ont été les voix françaises du personnage. Puis, Tony Beck (Le Sanctuaire) et Taric Mehani (Inferno et Elysion) ont été les voix dans la partie Hadès.

Références 

Chevaliers de Bronze